Рональд (Рон) Дэвид Мэйл (; 12 августа 1945, Калвер-Сити, штат Калифорния) — американский музыкант, автор песен. Вместе со своим младшим братом Расселом он является основателем группы Sparks, где пишет большую часть песен и играет на клавишных.

Рон Мэйл известен благодаря своему сценическому имиджу — старомодной одежде и усам (сначала он носил усы щёточкой в стиле Адольфа Гитлера, сейчас — тонкие усы в духе Эррола Флинна). Во время живых выступлений группы он перемежает игру на синтезаторе с пантомимами-миниатюрами.

Ссылки 
 Официальный сайт Sparks
 Sparks — Биография братьев Мэйл

Родившиеся 12 августа
Родившиеся в 1945 году
Клавишники США
Лауреаты премии «Сезар»‎